2 miejscowości w Słowenii:
 Kovk – miejscowość w gminie Hrastnik
 Kovk – miejscowość w gminie Ajdovščina